Caro – miasto w USA, w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Caro – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Pyrénées-Atlantiques.
 Caro – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Morbihan.
 Caro – marka papierosów
 Caro – samochód osobowy Polonez
 willa Caro
 zespół taneczny Caro Dance

Osoby noszące nazwisko Caro:
 Anthony Caro – brytyjski rzeźbiarz
 Heinrich Caro
 Isabelle Caro
 Jacob Caro
 Juan Ramón López Caro
 Leopold Caro – ekonomista i prawnik
 Marc Caro
 Nikodem Caro
 Robert Caro - amerykański autor biografii